Вавилова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Вавилова, Елена Станиславовна (род. 1962) — российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке.
 Вавилова, Клавдия Дмитриевна (1922—1942) — участница Великой Отечественной войны, фельдшер.
 
 Вавилова, Юлия Александровна (род. 1979) — российская спортсменка (пауэрлифтинг). Топоним 
 Вавилова — деревня в Свердловской области России.